Падурени има више значења:

 Падурени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Падурени (Дамиенешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Падурени (Берешти-Бистрица), насеље у округу Бакау у Румунији
 Падурени (Извору Берхечулуј), насеље у округу Бакау у Румунији
 Падурени (Марђинени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Падурени (Филипени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Падурени (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Падурени (Кошула), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Падурени (Шендричени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Падурени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Падурени (Попешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Падурени (Граждури), насеље у округу Јаши у Румунији
 Падурени (Тритениј Де Жос), насеље у округу Клуж у Румунији
 Падурени (Чурила), насеље у округу Клуж у Румунији
 Падурени (Кинтени), насеље у округу Клуж у Румунији
 Падурени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Падурени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Падурени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Падурени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Падурени (Виктор Влад Деламарина), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Падурени (Падурени), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Падурени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Падурени (Марашешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Падурени (Жариштеа), насеље у округу Вранча у Румунији
 Падурени (Тамбоешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Падурени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Падурени, општина у округу Тимиш у Румунији
 Општина Падурени (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији